A Fine Mess steht für:
 A Fine Mess, den Originaltitel der Filmkomödie Ärger, nichts als Ärger von Blake Edwards aus dem Jahr 1986 
 A Fine Mess, eine von Ed Naha gegründete Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft
 A Fine Mess (Album), ein Album von Kate Voegele aus dem Jahr 2009
 A Fine Mess, ein Album aus dem Jahr 1999 von David Baerwald
 A Fine Mess, eine Sammelcomicreihe von Matt Madden

Siehe auch:
 Another Fine Mess